Исланд се први пут појавио на Олимпијским играма 1912. године. Од тада су спортисти са Исланда учествовали на већини летњих олимпијада, пропустили су само игре у периоду од 1920 до 1932. године.

На Зимским олимпијским играма Исланд је први пут учествовао 1948. године, пропустили су игре одржане 1972. године а учествовао на свим наредним одржаним Зимским олимпијским играма.

Исланд никада није био домаћин олимпијских игара, и спортисти са Исланда су, закључно са 2008. годином, освојили четири олимпијске медаље, и то све на Летњим олимпијским играма, и ниједну на Зимским олимпијским играма.

Национални олимпијски комитет Исланда (-{ Íþrótta- og Ólympíusamband Íslands}-) је основан  1921. а признат од стране МОКа 1935. године.

Медаље

Освојене медаље на ЛОИ

Освајачи медаља на ЛОИ

Освојене медаље на ЗОИ

Спољашње везе 
 
 

Исланд на олимпијским играма